Pornografia hardcore — subgênero de pornografia com cenas de sexo explícito
Hardcore (1979) — dirigido por Paul Schrader
Hardcore wrestling — forma de combate no wrestling profissional

Música

Estilos e gêneros 
Hardcore punk — referente à cena musical surgida internacionalmente no final da década de 1970 e mais comummente a um estilo de punk rock mais rápido e agressivo
Hardcore melódico — estilo surgido no início da década de 1980
Hardcore hip hop — estilo derivado do hip hop e hardcore
Hardcore techno — estilo de música eletrônica nascido nos princípios dos anos 1990 nos Países Baixos
Beatdown Hardcore — subgênero do hardcore metálico
Breakbeat hardcore — gênero de dance music eletrônica e um derivado da acid house, new beat e techno do final dos anos 1980 e início dos anos 1990
Hardcore digital — gênero que mescla hardcore punk com música eletrônica, hardcore techno e drum and bass
Happy hardcore — gênero caracterizado por um andamento acelerado
Post-hardcore — gênero derivado do hardcore punk surgido na segunda metade dos anos 1980
Hardcore cristão — produzido por bandas de hardcore punk que promovem as crenças cristãs
Hardcore skinhead — referente a bandas skinheads que estavam associadas principalmente com o hardcore em vez de outros gêneros
New York hardcore — referente à música hardcore punk e metalcore criada na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos e a subcultura a ela associada
Hardcore brasileiro

Trabalhos 
Hard Core (álbum de Lil' Kim) — álbum de 1996
Hard Core 2K14 — mixtape de Lil' Kim

Desambiguações de música